Victoria Azarenka var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage.
Venus Williams vandt finalen over rumænske Monica Niculescu med 6–2, 6–3.

Seedning

 Roberta Vinci (Kvartfinale)
 Julia Görges (Anden runde)
 Jelena Janković (Anden runde)
 Yanina Wickmayer (Træk sig med skade)
 Sabine Lisicki (Første runde)

  Sorana Cîrstea ''(Anden runde)
  Tamira Paszek ''(Første runde)
  Carla Suárez Navarro ''(Første runde)
  Mona Barthel ''(Anden runde)

Turnering

Finale

Top Half

Bottom Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvartfinale
| RD4=Semifinale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Rybáriková
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= T Malek
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Rus
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= D Hantuchová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= K Flipkens
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= S Lisicki
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= T Paszek
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=68
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= L Hradecká
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=710
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= A Beck
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Niculescu
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= R Oprandi
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Soler Espinosa
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Görges
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=
| RD2-team01= M Rybáriková
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= D Hantuchová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= K Flipkens
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= L Hradecká
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Beck
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Niculescu
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Görges
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Hantuchová
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= L Hradecká
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= M Niculescu
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= M Niculescu
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Kvalifikation
Seedning

  Irina-Camelia Begu (Anden runde)
  Andrea Hlaváčková (Anden runde)
  Lara Arruabarrena Vecino (Anden runde)
  Anne Keothavong (Kvalifikations finale, Lucky Loser')

<ol start="5">
 '''Garbiñe Muguruza (Kvalificeret)
 '''Tatjana Malek (Kvalificeret)
 '''Annika Beck (Kvalificeret)
 Vera Dushevina (Kvalificeret)</li>
</ol>

Qualifiers

  Garbiñe Muguruza
 ''' Annika Beck

<ol start="3">
 ''' Tatjana Malek
  Vera Dushevina</li>
</ol>

Lucky Loser

  Anne Keothavong

Kampe

1. Kvalifikationsturnering

2. Kvalifikationsturnering

3. Kvalifikationsturnering

4. Kvalifikationsturnering

Referencer
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012